Aigaleo o Egaleo – comune greco
 Aigaleo FC – squadra di calcio
 Aigaleo (monte) – monte della Grecia